Assedio di Scutari (1474)
Assedio di Scutari (1478-1479)
Assedio di Scutari (1912-1913)